

Geografia 
 Annan, città in Scozia
 Annan, fiume che scorre in Dumfries e Galloway, in Scozia

Persone 
 Annan, a volte indicato come Chintō, ha insegnato il kata (arti marziali) a Sōkon Matsumura

Altro 
 Annan, kata del karate